Германов — русская фамилия, известные носители:

 Германов, Алексей Иванович (1915—1998) — советский геолог.
 Германов, Вадим Евгеньевич (род. 1966) — мэр Череповца.
 Германов, Виктор Михайлович (1916—1987) — советский авиаконструктор.
 Германов, Игорь Анатольевич (род. 1973) — проректор Пермского университета.
 Германов, Павел Дмитриевич (1928—1980) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда. 
 Германов, Сергей Леонидович (1899—1976) — советский композитор, член Союза московских композиторов.  

 См. также 

 Германов сборник